Вильфрид Скауэн Блент (; 17 августа 1840, Петворт, Сассекс, Англия — 10 сентября 1922) — английский , , политик, полемист, заводчик арабских чистокровных лошадей.

Биография 
Родился в семье католиков. Двоюродный брат лорда Альфреда Дугласа. Получил образование в Twyford School. В 1858—1869 годах — на дипломатичской службе.

Женился на баронессе Энн Блант, дочери Графа Лавлейса в сопровождении которой посетил Восток, изучив преимущественно долину Евфрата и Аравию.

Страстный проповедник национального освобождения народов Востока. Был также сторонником независимости Ирландии. Не только пропагандировал национальное освобождение, но и сам принимал в нём активное участие.

Упорно замалчиваемый английскими историками литературы, запечатлел в своей поэме «Ветер и вихрь» (Wind and Wirlwind) борьбу Египта за независимость и захват его Англией. Его сатира «Прощенный Сатана» (Satan Absolved) направлена против капиталистического мира и по едкости и остроте насмешки приближается к «Бронзовому веку» и «Дон-Жуану» Байрона. Мотивы социальной лирики Блента родственны Байрону и Шелли, но в его эротической лирике много аналогичного придворной поэзии времен реставрации Стюартов. Оставленные им «Мемуары» и «Тайная история оккупации Египта» (Secret History of the
British Occupation of Egypt) — яркая страница в истории английского империализма. Блент во многом напоминает Байрона: как и тот, он долго путешествовал по восточным странам, тяготел к их «неиспорченному» цивилизацией быту.

Вместе с женой леди Энн Блант много путешествовал по Ближнему Востоку и сыграл важную роль в сохранении родословных арабских лошадей на своей ферме Crabbet Arabian Stud. Наиболее известен своими стихами, появившимися в сборнике в 1914 году, а также политическим очеркам и полемике. Кроме того, стал известен своими резко антиимпериалистическими взглядами, которые всё ещё были редкостью в то время.

Благодаря упорной борьбе Блента с английским империализмом творчество его упорно бойкотируется буржуазной критикой.

Избранные произведения 
 Sonnets and Songs. By Proteus. John Murray, 1875
 Aubrey de Vere (ed.): Proteus and Amadeus: A Correspondence Kegan Paul, 1878
 The Love Sonnets of Proteus. Kegan Paul, 1881
 The Future of Islam Kegan Paul, Trench, London 1882
 Esther (1892)
 Griselda Kegan Paul, Trench, Trübner, 1893
 The Quatrains of Youth, 1898
 Satan Absolved: A Victorian Mystery. J. Lane, London 1899
 Seven Golden Odes of Pagan Arabia, 1903
 Atrocities of Justice under the English Rule in Egypt T. F. Unwin, London, 1907
 Secret History of the English Occupation of Egypt Knopf, 1907
 India under Ripon; A Private Diary[23] T. Fisher Unwin, London 1909
 Gordon at Khartoum. S. Swift, London 1911
 The Land War in Ireland. S. Swift, London 1912
 The Poetical Works. 2 vols. . Macmillan, London 1914
 My Diaries: Being a Personal Narrative of Events, 1888—1914. Secker, London 1919—1921; 2 vols. Knopf, New York 1921
 Poems. Knopf, New York 1923; Macmillan, London 1923.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Wilfrid Scawen Blunt
Дипломаты Великобритании
Мемуаристы Великобритании XX века
Мемуаристы Великобритании XIX века
политики Великобритании